V soubojích čtrnáctého ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy 2004/05 se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v sobotu 14. srpna 2004 úvodními čtyřmi zápasy 1. kola a skončil v pátek 17. června 2005 zbývajícím zápasem 30. kola (SK Hranice – FK Bystřice pod Hostýnem 3:0).

Do 2. ligy postoupila prvá dvě mužstva, sestoupilo poslední mužstvo tabulky.

Nové týmy v sezoně 2004/05 
 Ze II. ligy 2003/04 sestoupilo do MSFL mužstvo 1. HFK Olomouc.
 Z Divize D 2003/04 postoupilo vítězné mužstvo SK Lipová a z Divize E 2003/04 postoupilo vítězné mužstvo FC Hlučín.

Nejlepší střelec 
Nejlepšími střelci ročníku se stali útočníci Tomáš Řehák z Uničova a Aleš Chmelíček z Bystřice pod Hostýnem, kteří soupeřům nastříleli shodně 19 branek.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 O pořadí na 3. a 4. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Uničov – Zlín B 3:0, Zlín B – Uničov 1:0
 Po sezoně došlo ke sloučení Tatranu Poštorná se Slovanem Břeclav (postoupivším z Divize D 2004/05) a Lokomotivou Břeclav do Městského SK Břeclav, který se účastnil MSFL 2005/06.

Zkratky:
 FC = Football club; FK = Fotbalový klub; HFK = Holický FK; MSA = Moravsko-Slezské armatury; MSK = Městský SK; SC = Sport club; SK = Sportovní klub; UNEX = název sponzora klubu

Výsledky

Odkazy

Reference

Literatura 
 Antonín Zabloudil, František Čapka: 100 let fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno – CERM 2013

Externí odkazy 
 JihoMoravskyFotbal.cz
 MSFL 2004/05 ve výsledcích jednotlivých kol

Moravskoslezská fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2004
Fotbal v Česku v roce 2005